Streber kan syfta på:

 Streber (fisk) – en fisk i familjen abborrfiskar
 Streber (pjäs) – en pjäs av Stig Dagerman
 Streber (film) – en svensk TV-film från 1978 baserad på denna pjäs

Se även 
 Strebers
 Strebern